Um surfista ou waverider é um projeto de aeronave hipersônica que melhora sua proporção supersônica de elevação/resistência, usando as ondas de choque geradas por seu próprio voo como superfície de elevação, um fenômeno conhecido como elevação por compressão.

O waverider continua sendo um projeto bem estudado para aeronaves de alta velocidade no Mach 5 e em regime hipersônico superior, embora ainda não tenha entrado em produção comercial. A aeronave de demonstração do Boeing X-51A scramjet foi testada de 2010 a 2013. Em seu voo de teste final, atingiu uma velocidade de Mach 5,1 (5.400 km/h).  Em 2018, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a arma hipersônica, codinome Avangard que havia sido testada com sucesso várias vezes e poderia estar operacional em 2020. Putin afirmou que o veículo é capaz de atingir velocidades de Mach 20.

Cápsula surfista 
Em 2020, uma sonda chamada 'cápsula waverider'  foi projetada para suportar um retorno ardente a Terra do espaço antes de surfar em sua onda de choque. A espaçonave é dez vezes mais rápida do que aviões normais. 

Aviação
Aeronáutica
Aerodinâmica